Алекса́ндра Овчи́нникова:
 Овчинникова, Александра Леонтьевна (1941—2010) — советский и российский спортсмен, тренер (русские шашки), спортивный функционер.
 Овчинникова, Александра Павловна (род. 1953) — советская баскетболистка.
 Овчинникова, Александра Яковлевна (1915—2009) — советский якутский партийный и государственный деятель.